Robert Rich (1496–1567) – angielski arystokrata i polityk, Lord Kanclerz, 1. baron Rich
 Robert Rich (1538–1581) – angielski arystokrata, 2. baron Rich
 Robert Rich (zm. 1619) – angielski arystokrata, 1. hrabia Warwick
 Robert Rich (1587-1658) – angielski arystokrata, admirał floty, 2. hrabia Warwick
 Robert Rich (1611–1659) – angielski arystokrata i polityk, 3. hrabia Warwick
 Robert Rich (1620–1675) – angielski arystokrata, 5. hrabia Warwick, 2 hrabia Holland
 Robert Rich (1648-1699) – angielski szlachcic, polityk, parlamentarzysta z Dunwich, 2. baronet (Rich of London)
 Robert Rich (1673–1724) – angielski szlachcic i polityk, 3. baronet (Rich of Sunning)
 Robert Rich (1685-1768) – angielski szlachcic, wojskowy i polityk, marszałek armii, parlamentarzysta z Dunwich, Bere Alston i St Ives, 4. baronet (Rich of London)
 Robert Rich (1717-1785) – angielski szlachcic i wojskowy, gubernator Londonderry, generał, 5. baronet (Rich of London)
 Robert F. Rich (1883-1968) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii
 Robert E. Rich (senior) (1913-2006) – amerykański przedsiębiorca, założyciel Rich Products Corporation
 Robert Ellett Rich (ur. 1926) – amerykański politolog, cywilny zastępca dyrektora NSA w latach 1982-1986
 Robert E. Rich (junior) (ur. 1941) – amerykański przedsiębiorca, prezes Rich Products Corporation, jeden z 500 najbogatszych ludzi na świecie
 Robert Rich (ur. 1963) – amerykański muzyk eksperymentalny 

 Robert Rich – pseudonim amerykańskiego pisarza i scenarzysty Daltona Trumbo (1905-1976)

Zobacz też